Temo steht für:

 Temo (Fluss), italienischer Fluss auf Sardinien

Temo ist der Familienname folgender Personen:

 İbrahim Temo (1865–1945), osmanischer Politiker, siehe Ibrahim Starova
 Selim Temo (* 1972), kurdischer Schriftsteller, Poet, Akademiker und Übersetzer